Балакино — название населённых пунктов в Свердловской области России:

 Балакино — деревня в Верхнесалдинском городском округе.
 Балакино — село в Горноуральском городском округе.